Brandkogel (Kaisergebergte), een 1411 meter hoge bergtop in het Kaisergebergte in de Oostenrijkse deelstaat Tirol;
Brandkogel (Lavanttaler Alpen), een 1648 meter hoge bergtop in de Lavanttaler Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken;
Brandkogel (Ötztaler Alpen), een 2676 meter hoge bergtop in de Ötztaler Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol;
Brandkogel (Reichraminger Achtergebergte), een 875 meter hoge bergtop in het Reichraminger Achtergebergte in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk;
Brandkogel (Ybbstaler Alpen), een 1093 meter hoge bergtop in de Ybbstaler Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk.